Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sealark, d'après le nom anglais du terme générique de plusieurs Scolopacidae et pluviers :
 le , une goélette de classe Cuckoo de 4 canons lancée en 1806 et échouée en 1809 ;
 le , une goélette américaine lancée en 1801 ou 1811 sous le nom de Fly et capturé par le  puis vendue en 1820 ;
 le , un brick de 8 canons lancé en 1843 et vendu en 1898 ;
 le , un yacht privé lancé en 1887, acheté en 1903 sous le nom de  puis renommé HMS Sealark en 1904.

Sealark